Иоганн Штраус ( или Johann Strauss): Штраус, Иоганн (отец) (1804—1849) — австрийский композитор, дирижёр и скрипач, отец Иоганна Штрауса (младшего).
 Штраус, Иоганн (сын) (1825—1899) — австрийский композитор, дирижёр и скрипач, «король вальсов»
  (1866—1939) — австрийский композитор, внук Иоганна Штрауса (старшего).